Este anexo tem por objetivo listar a taxa de desemprego por unidade federativa no Brasil. Os dados contidos aqui são provenientes da PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), divulgada anualmente nos anos não-censitários pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Tabela

Ver Também
Taxa de desemprego
Desemprego

Referências
 Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - Sínteses de indicadores 2006 - Páginas 163-164. Acessado em 05/03/2014
 Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - Sínteses de indicadores 2007 - Página 183. Acessado em 05/03/2014
 Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - Sínteses de indicadores 2009 - Páginas 179-180. Acessado em 05/03/2014
 Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - Sínteses de indicadores 2012 - Páginas 171-172. Acessado em 05/03/2014

Desemprego
Listas de municípios do Brasil